Список крупнейших военно-промышленных компаний — список, в котором представлены крупнейшие компании, производящие оружие и предоставляющие военные услуги. Список составлен Стокгольмским международным институтом исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно новым данным, в 2019 году объём продаж вооружений и военных услуг 25 крупнейших военно-промышленных компаний увеличился на 8,5 % по сравнению с 2018 годом и составил 361 миллиард долларов США.

См. также 
Список 100 крупнейших мировых компаний ВПК (2013)

Примечания 

Списки компаний по экономическим показателям
Военные компании
Оборонные компании
Производители оружия
Военно-промышленный комплекс